1 gmina w Niemczech:
 Brammer – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Osoby:
 Christiane Brammer – austriacka aktorka
 Philipp Brammer – niemiecki aktor